Соревнования мужчин в беге на марафонской дистанции на летних Олимпийских играх 1992 года прошли 9 августа. Старт был дан в 18:30 по местному времени. На старт вышли 112 легкоатлетов из 72 стран, до финиша добрались 87 спортсменов.

Золото завоевал 22-летний Хван Ён Джо, для которого этот марафон был лишь 4-м в карьере. Ранее кореец выиграл марафон на Универсиаде 1991 года в Шеффилде. Победный результат (2:13:23) был очень скромным, медленнее победитель олимпийского марафона последний раз бежал в 1968 году в Мехико (2:20:26).

Медалисты

Рекорды 
Мировой и олимпийский рекорды к моменту начала соревнований:

Результаты

Примечания

Ссылки 
  Marathon Info
  sports-reference 

Лёгкая атлетика на летних Олимпийских играх 1992
М